Коди Мартин Линли (; род. 20 ноября 1989, Льюисвилл, Техас) — американский актёр, рэпер и певец. Наиболее известен по роли Джейка Райана в телесериале «Ханна Монтана», также принимал участие в 7 сезоне проекта «Танцы со звездами», где его партнершей была Джулианна Хаф.

Карьера 
Дебют Коди в кино состоялся в 1994 году в телефильме Still Holding On: The Legend of Cadillac Jack. Также он получил несколько небольших ролей в кино в 2000 году: «Моя собака Скип», «Где находится сердце», «Уолкер, техасский рейнджер», и «Мисс Конгениальность». В 2003 году Линли снялся в фильме «Когда в город пришел Захари Бивер» и в «Оптом дешевле».

Также снимался в фильмах «Зло: не думай об этом», «Отскок» и «Крик совы». Также он сыграл роль Дэрела в одном эпизоде шоу «Такая Рейвен». Коди снялся в одиннадцати сериях телесериала «Ханна Монтана» в роли Джейка Райана. Также участвовал в «Disney Channel Games» 2008 года.

Линли вместе во звездой фильма «Дисней» «Рок в летнем лагере» Рошоном Фиганом выпускал YouTube-шоу, под названием Ro and Co Show 14 июня 2008 года они исполнили песню «Dis Me» в The Key Club в Голливуде.

Линли выпустил первый сингл Breathe в сентябре 2010 года. Его дебютный альбом вышел в 2012 году года.

Коди Линли — член баскетбольной команды знаменитостей Hollywood Knights.

Танцы со звездами 
Линли был участником 7 сезона проекта «Танцы со звездами». Временно он был парой Эдиты Сливински которая ранее выбыла из проекта, но вернулась, когда была госпитализирована партнерша Линли Джулианна Хаф. Хаф снова стала его партнершей на 9 неделе проекта. Линли выбыл из проекта 18 ноября 2008 года. 5 мая 2009 года он вернулся в 8 сезон проекта. Он принял участие в соревновании как партнер и ученик Эфтон Дель Гроссо, когда финалистам проекта нужно было учить звезд из предыдущего сезона.

Выступления

Фильмография

Примечания

Ссылки